Mengen steht für:
 Mengen, Stadt im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mengen (Schallstadt), Ortsteil der Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Mengen (Bolu), Stadt im Landkreis Bolu, Provinz Bolu, Türkei
 Mengen, deutscher Name der Gemeinde Mégange, Département Moselle, Region Lothringen, Frankreich

Siehe auch:
 Menge (Begriffsklärung)
 Burg Mengen (Begriffsklärung)